«Эстудиантес» () — испанский баскетбольный клуб из города Мадрид. Является студенческим клубом Испании, также является вторым по значимости клубом в Мадриде, после «Реала».

История 
Клуб был основан в 1948 году группой студентов («Эстудиантес») частной мадридской школы.

К моменту основания Федерацией баскетбола Испании общеиспанского чемпионата в 1955, «Эстудиантес» был одним из шести клубов, принимавшим участие в том турнире, а также вторым по силе клубом Мадрида (первым был «Реал»). С тех пор, он постоянно играл в главной испанской лиге, наряду с «Реалом» и «Ховентутом». Так же это один из двух клубов с мужской и женской командами, играющими в высшей лиге.

в мае 2012 года «Эстудиантес» впервые вылетел из элиты испанского баскетбола, но остался в Лиге АСБ, так как чемпион второй испанской лиги «Иберостар» не смог предоставить финансовые гарантии и документы на будущий сезон.

Спонсорские названия 
За всё время существования клуб много раз менял спонсорское название:

 Эстудиантес Монтеверде (1971—1977)
 Эстудиантес Мудеспа (1978—1981)
 Эстудиантес Каха Посталь (1981—1982), (1989—1995)
 Эстудиантес Тодагрес (1987—1988)
 Эстудиантес Босе (1988—1989)
 Эстудиантес Аргентария (1995—1997)
 Адэкко Эстудиантес (1998—2006)
 MMT Эстудиантес (2006—2009)
 Асефа Эстудиантес (2009—2013)
 Туэнти Мовиль Эстудиантес (2013—2014)
 Мовистар Эстудиантес (2014-)

Титулы 
 Вице-чемпион Испании: 1963, 1968, 1981, 2004
 Кубок Испании: 1963, 1992, 2000

Текущий состав 
Примечание: Гражданство указывается ФИБА. Игрок может иметь более одного гражданства.

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Испании
Участник баскетбольной Евролиги
Спортивные клубы Мадрида